Waterford Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Waterford Township (Illinois)
 Waterford Township (Clay County, Iowa)
 Waterford Township (Clinton County, Iowa)
 Waterford Township (Michigan)
 Waterford Township (Minnesota)
 Waterford Township (New Jersey)
 Waterford Township (North Dakota)
 Waterford Township (Ohio)
 Waterford Township (Pennsylvania)